Kommunalvalet i Göteborg 2010 hölls den 19 september 2010, samtidigt som riksdags- och landstingsvalet och denna sida redovisar valresultatet för kommunalvalet i Göteborgs kommun.

Kommunalvalet

 Inför valet var 405 033 personer röstberättigade.

Se även
Resultat i riksdagsvalet i Sverige 2010
Resultat i riksdagsvalet i Sverige 2010 efter valkrets

Källor

Politik i Sverige 2010
2010
Göteborg
Val 2010